El Bañado ist der Name folgender Orte:

 El Bañado (Capayán), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Bañado (La Paz), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Bañado (Valle Viejo), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Bañado (Hernando Siles), Ort in der Provinz Hernando Siles, Bolivien